Alina Kamińska (ur. 1929) – polska chemik
 Alina Kamińska (ur. 1967) – polska aktorka